Элиашберг — фамилия:
 
 Элиашберг, Герасим Матвеевич (1930—2021) — российский физик-теоретик.
 Элиашберг, Матвей Герасимович (1905—1968) — советский химик, изобретатель.
 Элиашберг, Яков Матвеевич (род. 1946) — советский и американский математик.

См. также

Эляшберг, Михаил Евхононович (1936—) — российский химик.